Înviere se poate referi la:

 Înviere, procesul prin care un organism mort revine la viață
 Învierea, roman scris de Lev Tolstoi
 Învierea Domnului, sărbătoare creștină